Дроб може да се отнася за:

Математика 
 математическо понятие:
 аликвотна дроб
 верижна дроб
 десетична дроб
 египетска дроб
 обикновена дроб

Анатомия 
 орган при гръбначните животни:
 бял дроб
 черен дроб

Вижте също 
 Дроб по селски
 Дроб сърма